Indonesië
 Tanggeung (plaats), een plaats in het bestuurlijke gebied Cianjur in de provincie West-Java
 Tanggeung (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Cianjur in de provincie West-Java